Beleg van Zaltbommel (1574), ook wel Blokkade van Zaltbommel genoemd.
 Beleg van Zaltbommel (1599) door Maurits van Oranje.